Ла-Фер () — упраздненный кантон во Франции, регион Пикардия. Департамент кантона — Эна. Входил в состав округа Лан. Население кантона на 2010 год составляло 12 451 человек.

Код INSEE кантона — 0214. Всего в кантон Ла-Фер входило 20 коммун, из них главной коммуной являлась Ла-Фер.

Коммуны кантона 
В состав кантона входили коммуны (население по данным Национального института статистики за 2010 г.):

 Ангилькур-ле-Сар — население 292 чел.
 Андлен — население 186 чел.
 Ашери — население 587 чел.
 Бертокур-Эпурдон — население 610 чел.
 Бри — население 59 чел.
 Версиньи — население 467 чел. 
 Данизи — население 569 чел.
 Дёйе — население 234 чел.
 Курб — население 34 чел.
 Ла-Фер — население 3 037 чел.
 Майо — население 171 чел.
 Монсо-ле-Лё — население 473 чел.
 Рожекур — население 86 чел.
 Сен-Гобен — население 2 337 чел.
 Сен-Никола-о-Буа — население 111 чел.
 Серве — население 282 чел.
 Травси — население 643 чел.
 Фрессанкур — население 210 чел. 
 Фурдрен — население 404 чел.
 Шарм — население 1 659 чел.

Экономика 
Структура занятости населения :

 сельское хозяйство — 4,1 %
 промышленность — 11,1 %
 строительство — 9,5 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 24,4 %
 государственные и муниципальные службы — 50,9 %

Политика 

На президентских выборах 2012 г. жители кантона отдали в 1-м туре 28,7 % голосов Франсуа Олланду против 26,6 % у Марин Ле Пен и 22,2 % у Николя Саркози, во 2-м туре в кантоне победил Олланд, получивший 55,7 % (2007 г. 1 тур: Саркози — 28,0 %, Сеголен Руаяль — 24,3 %; 2 тур: Саркози — 50,9 %). На выборах в Национальное собрание в 2012 г. по 1-му избирательному округу департамента Эна они поддержали альтернативного левого кандидата, действующего депутата Рене Дозьера, получившего 34,3 % голосов в 1-м туре и 51,4 % голосов — во 2-м туре (из трех кандидатов).

См. также 
 Округа департамента Эна
 Список округов Франции

Ссылки 

Упразднённые кантоны департамента Эна